Tionesi – abitanti di Tione degli Abruzzi
Tionesi – abitanti di Tione di Trento